Worm kan syfta på:

WORM – optiskt lagringsmedium
Worm, en webbserie skriven av John "Wildbow" McCrae

Personer med efternament Worm 
 Anders Worm, dansk animationsregissör
 Christen Worm (1672-1737), dansk biskop
 Jacob Worm, dansk satiriker
 Jens Worm, (1716-1790) dansk skolman och litteraturhistoriker
 Ole Worm (1588-1654), dansk läkare, fornforskare och antikvarie
 Oluf Worm (1757-1830), dansk skolman
 Pauline Worm, dansk författare
 Peter Worm (1788-1865), dansk präst
 Ronald Worm, tysk fotbollsspelare
 Willum Worm (1563-1629) dansk borgmästare
 Willum Worm (1633-1704) dansk jurist och historiker
 Willum Worm (1698-1733) dansk poet

Se även 
 Worms – stad i Tyskland.